King, que en inglés significa rey, puede referirse a: una persona de un cargo mayor

Lugares 
 Condado de King (Texas), condado estadounidense.
 Condado de King (Washington), condado estadounidense.
 Isla King, una de las islas que conforman el estado de Tasmania, en Australia.
 Isla King (Columbia Británica), isla en la costa de la provincia canadiense de Columbia Británica.
 King (Carolina del Norte), localidad estadounidense.
 King (condado de Waupaca, Wisconsin), localidad estadounidense.
 King (cráter lunar).
 King City (California), ciudad estadounidense.
 King City (Misuri), ciudad estadounidense.
 King City (Oregón), ciudad estadounidense.
 Mansión King, mansión ubicada en Jamaica, Queens (Nueva York) declarada Lugar Histórico Nacional de los Estados Unidos.
 Municipio de King (condado de Bedford, Pensilvania), municipio estadounidense.
 Municipio de King City (condado de McPherson, Kansas), municipio estadounidense.
 Municipio de King (condado de Oregón, Misuri), municipio estadounidense.
 Municipio de King (condado de Polk, Minnesota), municipio estadounidense.
 Municipio de King (condado de Tripp, Dakota del Sur), municipio estadounidense.
 Río King, río australiano que transcurre por el estado de Victoria.

Personas

Actores y cineastas 
 Adrienne King (1960-), actriz, bailarina y pintora estadounidense.
 Alan King (1927-2004), humorista y actor estadounidense.
 Alison King (1973-), actriz inglesa.
 Erik King (1983-), actor estadounidense.
 George King (1899-1966), director de cine inglés.
 Haley King (1993-), actriz estadounidense.
 Henry King (1886-1982), director de cine estadounidense.
 Jaime King (1979-), modelo y actriz estadounidense.
 Joe King (1883-1951), actor estadounidense.
 Joey King (1999-), actriz estadounidense.
 John 'Dusty' King (1909-1987), cantante y actor estadounidense.
 King Hu (1931-1997), actor, escritor y director cinematográfico chino.
King Vidor (1894-1982), director, productor y esctior cinematogràfico estadounidense.
 Matt King (1968-), actor y comediante inglés.
 Regina King (1971-), actriz estadounidense.

Artistas 
 Albert King (1923-1992), guitarrista y cantante estadounidense de Blues.
 B. B. King (1925-), guitarrista y compositor estadounidense.
 Ben E. King (1938-2015), cantante estadounidense de soul y pop.
 Carole King (1942-), cantante, pianista y compositora estadounidense.
 Chris Thomas King (1962-), músico de blues y actor estadounidense.
 Dave King (1961-), vocalista de origen irlandés, escritor primario y autor de la banda punk irlandés-americano Flogging Molly.
 Diana King (1970-), cantante y compositora jamaicana de reggae fusion.
 Evelyn King (1960-), cantante estadounidense de R&B y de música disco.
 Freddie King (1934-1976), guitarrista y cantante afro-estadounidense de blues.
 James King (1925-2005), tenor estadounidense.
 Joe King (1980-), guitarrista estadounidense, vocalista asistente, y cofundador de la banda de Piano-rock de The Fray.
 Jonathan King (1944-), cantante, compositor, y productor de música y TV británico.
 Kaki King (1979-), guitarrista estadounidense y compositora.
 Kerry King (1964-), guitarrista de la banda estadounidense Slayer.
 Mark King (1958-), músico británico.
 Mollie King (1987-), cantante inglesa.
 Nat King Cole (1919-1965), pianista y cantante estadounidense.

Científicos 
 Alexander King (1909-2007), científico escocés.
 Arthur Scott King (1876-1957), físico y astrofísico estadounidense.
 Edward Skinner King (1861-1931), astrónomo estadounidense.
 Joshua King (1798-1857), matemático inglés.
 Mary-Claire King (1946-), genetista estadounidense.
 William King (1809-1886), geólogo británico.

Autores de nombres científicos 
 B.L.King-Bruce L. King 1943-
 C.C.King-C.C. King fl. 1991
 C.J.King-Chalmers Jackson King 1893-1945.
 C.M.King-Charlotte Maria King 1864-1937
 C.Y.King-Chuang Yin King fl. 1974
 D.S.King-D.S. King fl. 1975
 King-George King 1840-1909.
 J.E.King-James E. King 1940-
 J.M.King-Joe Mack King 1944-
 J.W.King-John W. King
 R.J.King-Robert J. King 1945-
 R.M.King-Robert Merrill King 1930-2007.
 R.A.King-Rosemary Anne King 1952-1996.

Deportistas 
 Aaron King (1982-), futbolista estadounidense.
 Albert King (1959-), exbaloncestista estadounidense.
 Benjamin King (1989-), ciclista estadounidense.
 Bernard King (1956-), exjugador de baloncesto estadounidense.
 Billie Jean King (1943-), extenista estadounidense.
 Emmit King (1959-), exatleta estadounidense.
 Frankie King (1972-), exbaloncestista estadounidense.
 Gerard King (1972-), exbaloncestista estadounidense.
 Ignacio González King (1980-), tenista argentino.
 Jim King (1941-), exjugador de baloncesto estadounidense.
 Joshua King (1992-), futbolista noruego ascendencia gambiana.
 Ledley King (1980-), futbolista inglés.
 Liem Swie King (1956-), exjugador de bádminton indonesio.
 Marlon King (1980-), futbolista jamaicano.
 Reggie King (1957-), exbaloncestista estadounidense.
 Rich King (1969-), exbaloncestista estadounidense.
 Stacey King (1967-), exbaloncestista estadounidense.
 Ted King (1983-), ciclista estadounidense.
 Vania King (1989-), tenista estadounidense.
 Winfred King (1961-), exbaloncestista estadounidense.

Escritores 
 Grace King (1852-1932), escritora estadounidense.
 Jane King (1952-), poetisa de Santa Lucía.
 John King (1960-), escritor inglés.
 Phyllis King, poetisa inglesa.
 Owen King (1977-), escritor estadounidense y el hijo más joven de Stephen King.
 Stephen King (1947-), escritor de novelas de terror estadounidense.
 Susan King (1951-), escritora estadounidense.

Otros 
 Coretta Scott King (1927-2006), esposa del activista y luchador por los derechos civiles, Martin Luther King.
 Dennis King (1941-), periodista estadounidense.
 Don King (1931-), promotor estadounidense de boxeo.
 Edmund L. King (1914-), hispanista estadounidense.
 Isis King (1985-), modelo y diseñadora de modas estadounidense.
 Juan King (1800-1857), marino de origen irlandés.
 Larry King (1933-2021), presentador estadounidense de radio y televisión.
 Len King (1925-2011), político, abogado y juez australiano.
 Martin Luther King (1929-1968), activista pro derechos humanos estadounidense.
 Phillip Parker King (1791-1856), contralmirante de la Marina Real Británica que se destacó por los trabajos hidrográficos.
 Rodney King (1965-), estadounidense conocido por ser víctima de un caso de brutalidad policial.
 Santiago King, marino irlandés.
 Scott King (1971-), exmodelo masculino estadounidense.
 Stephenson King (1958-), político de Santa Lucía.
 William Lyon Mackenzie King (1874-1950), abogado y político canadiense.
 William R. King (1786-1853), político estadounidense.

Ficción 
 David King, personaje de ficción de los videojuegos Resident Evil Outbreak y Resident Evil Outbreak: File 2.
 El Sheriff King, una serie de historietas.
 Erek King, personaje de ficción en la colección de libros Animorphs, de la autora K. A. Applegate.
 King, el perro del protagonista de EarthBound.
 King, personaje ficticio de la saga de videojuegos Tekken.
 King un personaje femenino dentro del videojuego The King of Fighters.
 The King, película de 2005.
 Veronica King, personaje de ficción del universo Marvel.

Música 
 K.I.N.G., sencillo de edición limitada de la banda noruega de black metal, Satyricon.
 El álbum King, del rapero T.I.
 «King», canción de Years & Years.
 King Records, compañía discográfica.

Otros 
 Huracán King, tormenta tropical de 1950.
 Katie King, nombre dado por la espiritista Florence Cook a una supuesta materialización de un ectoplasma que en sus apariciones tomaba forma humana.
 King (empresa), empresa de videojuegos.
 Desert King, variedad de higuera.